Henningtjärnarna, ett par tjärnar i Ovikens socken, Jämtland, i Bergs kommun:

Henningtjärnarna (Ovikens socken, Jämtland, 697722-138082), sjö i Bergs kommun 
Henningtjärnarna (Ovikens socken, Jämtland, 697770-138105), sjö i Bergs kommun

Insjöar i Ljungans avrinningsområde
Insjöar i Jämtland
Insjöar i Bergs kommun